Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Turkije. IJsland heeft geen ambassade in Turkije.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Turkije
IJslandse